Coming Around Again (album), een album van Carly Simon uit 1987
 Coming Around Again (Carly Simon), een nummer van bovenstaand album
 Coming Around Again (Simon Webbe), een nummer van Simon Webbe uit 2006